TV7 TRIveneta Friuli Venezia Giulia è una rete televisiva italiana che trasmette in Friuli Venezia Giulia sul canale 12 del digitale terrestre ed in Veneto sul canale 89 del digitale terrestre.

A seguito della chiusura della redazione friulana di TV7 TRIveneta Friuli Venezia Giulia, su questo canale vengono trasmessi gli stessi programmi di TV7 TRIveneta Network.

Note 

Reti televisive del Veneto
Reti televisive del Friuli-Venezia Giulia